«Coty» — французско-американский производитель косметических продуктов.

История 
Компания была основана в 1904 году в Париже парфюмером Франсуа Коти. В 1912 году были открыты филиалы в Лондоне и Нью-Йорке.

В 2005 году «Coty» приобрела парфюмерный бизнес «Unilever». В последующие годы компания продолжила поглощения различных конкурирующих компаний.

Награды 
Компания является многократным обладателем премии «FiFi Awards».

Примечания

Ссылки 
 

Производители косметики и парфюмерии Франции
Производители косметики и парфюмерии США
Торговые марки предметов гигиены